Чуба — українське прізвище.

Відомі носії 
 Чуба Володимир Трохимович (*1930) — український хоровий диригент і педагог, професор Київської консерваторії.
 Чуба Уляна Степанівна (*1982) — українська письменниця.

Українські прізвища